Onetwo или One-two ():

 Onetwo — британско-немецкий синтипоп дуэт.
 Onetwo — линейка моноблочных компьютеров от Packard Bell.
 Onetwo — датский производитель одежды и соответствующий бренд.
 Onetwo — датский поп-рок дуэт.
 One-Two — одно из названий «Арийского братства», крупнейшей белой организованной преступной группировки в США.
 One-Two (в паркуре) — отталкивание от одного препятствия для преодоления другого.
 One-two — прозвище персонажа Джерарда Батлера в фильме «Рок-н-рольщик».
 One-two-two — популярнейший парижский бордель, существовавший в 1930—1940 гг.
 One-Two-GO Airlines — таиландская бюджетная авиакомпания, закрытая в 2010 году.

См. также 
 One Two Testing — музыкальный журнал.
 Step One Two — композиция Kaskade из альбома Strobelite Seduction.
 One, Two, Buckle My Shoe — английская детская считалка.
 One, Two, Buckle My Shoe () — роман Агаты Кристи.
 One, Two, Three, Four — EP альбом американской альт-рок-группы Jimmy Eat World.